The Diamond Star é um filme mudo norte-americano de 1911 em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith. O filme foi produzido e distribuído por Biograph Company.

Elenco 
 Wilfred Lucas ... John Wilson
 Florence Barker ... Mrs. John Wilson

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco